Paul Hunter – giocatore di snooker britannico
 Paul Hunter – regista statunitense